Salon des Refusés, tentoonstelling kunst
Salon des refusés (album), muziekalbum van In Lingua Mortua